Крачун — многозначный термин.

 Крачун — хищная птица семейства ястребиных.
 Крачун — одно из названий Коляды.
 Крачун — рождественский хлеб в Галиции.

См. также 
 
 
 Крэчун — село в Кантемирском районе Молдавии.